

Айбірія — місто, штат Міссурі
 Айбірія — переписна місцевість, штат Огайо

Див. також 
 Іберія